Андре́й Кобяко́в:
 Кобяков, Андрей Борисович (род. 1961) — российский экономист, общественный деятель, публицист.
 Кобяков, Андрей Владимирович (род. 1960) —  белорусский государственный деятель.